Ymir peut désigner :
 en mythologie nordique, Ymir est un géant des glaces ;
 en astronomie, Ymir est l'une des lunes de Saturne, découverte en 2000 ;
 Ymir, une ville de Colombie-Britannique.

Voir aussi Ymer